Мазе́тти () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Мазетти, Гвидо (1907—1993) — итальянский футболист, голкипер, двукратный чемпион мира.
 Мазетти, Катарина (род. 1944) — шведская журналистка и писательница.